Clément-Auguste Andrieux (1829-1880), peintre, dessinateur et lithographe français ;
 Florent Simon Andrieux (1761-1835), homme politique français ;
 François Andrieux (1759-1833), avocat, poète et auteur dramatique français ;
 Jacques Andrieux (1917-2005), aviateur français ;
 Jean-Pierre Andrieux, écrivain franco-canadien ;
 Louis Andrieux (1840-1931), homme politique français ;
 Marie Andrieux (née en 1980), skieuse acrobatique et snowboardeuse française ;
 Maurice Andrieux (1925-2008), homme politique français ; 
 Michel Andrieux (né en 1967), champion d'aviron français ;
 Nathalie Andrieux (né en 1965), directrice générale adjointe chargée du numérique au sein du groupe La Poste ;
 Paulette Andrieux (1925-), actrice et attaché de presse française ;
 Pierre-Jean Andrieux (1754-1820), homme politique français ;
 René Marie Andrieux (1742-1792), prêtre jésuite français, martyr de la Révolution française ;
 Roger Andrieux (né en 1940), homme de cinéma français ;
 Sylvie Andrieux (née en 1961), femme politique française ;
 Thomas Andrieux (né en 1977), joueur de basket-ball français ;
 Virginie Andrieux (née en 1980), haltérophile française.

Odonymes
Dérivé de ces personnalités, un certain nombre de lieux leur rendent hommage.

 La rue Andrieux à Paris ;
 La rue Andrieux à Reims.